Крышанов:
 Крышанов, Виктор Валерьевич (род. 1988) — российский игрок в пляжный футбол.
 Крышанов, Николай Валерьевич (род. 1988) — российский игрок в пляжный футбол.